Poul Rasmussen er navnet på flere personer:
 Poul Edvard Rasmussen – dansk musiker og musikudgiver (1776-1886) (svensk artikel: :sv:Poul Edvard Rasmussen)
 Poul C. Rasmussen – dansk arkitekt, kreditforeningsdirektør og nazist (1885-1965)
 Poul Rasmussen (fægter) – dansk fægter (1896-1966)
 Poul Rasmussen (arkivar) – dansk landbohistoriker og arkivar (1909-1994)
 Poul "Rassi" Rasmussen – dansk fodboldspiller (1925-2000)
 Poul Nyrup Rasmussen – dansk socialdemokratisk politiker og statsminister (født 1943)
 Poul Rasmussen (borgmester i Tornved) – borgmester i Tornved Kommune 1974-1981

Se også 
 Poul Rasmusen – dansk jurist og politiker, folketings- og landstingsmedlem fra Højre (1869-1917)
 Paul Rasmussen – dansk politiker og folketingsmedlem fra Venstre (1875-1947)